Sint-Margarethakapel (Flohimont), een kapel in de Franse gemeente Fromelennes
 Sint-Margarethakapel (Ittervoort), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Sint-Margarethakapel (Ollomont), een kapel in de Belgische gemeente Houffalize
 Sint-Margarethakapel (Wijlegem), een kapel in de Belgische gemeente Zwalm